Неделино () — община в Болгарии. Входит в состав Смолянской области. Население составляет 8764 человека (на 21.07.05 г.).

Состав общины 
В состав общины входят следующие населённые пункты:
 Бурево
 Вырли-Дол
 Вырлино
 Гырнати
 Диманово
 Дуня
 Еленка
 Изгрев
 Козарка
 Кочани
 Крайна
 Кундево
 Неделино
 Оградна
 Средец
 Тынка-Бара

Общины Смолянской области